Ungmennafélagið Stjarnan – islandzki klub sportowy z siedzibą w mieście Garðabær. Został założony w 1960 roku.

Stadion, na którym sekcja piłkarska rozgrywa swoje mecze, może pomieścić 1000 osób.

Piłkarze Stjarnan znani są w świecie z dostępnych w Internecie swoich nietypowych, zabawnych celebracji po strzeleniu gola.

Mistrz Islandii z 2014 roku oraz zdobywca Pucharu Islandii z 2018 roku.

Sekcja piłki nożnej

Skład (2016)

Bilans ligowy od sezonu 1982

Europejskie puchary

Przypisy

Strony klubowe 
 Oficjalna strona internetowa 

 
Islandzkie kluby piłkarskie
Garðabær
Kluby piłkarskie założone w 1960